Marie d'Este (8. prosince 1644, Modena – 20. srpna 1684, Parma) byla modenskou princeznou a sňatkem s Ranucciem II. Farnese parmskou vévodkyní. Narodila se jako dcera Františka I. d'Este a Marie Kateřiny Parmské.

Původ 
Marie byla osmým potomkem a čtvrtou dcerou Františka I. d'Este, od roku 1629 vládnoucího vévody a Marie Kateřiny Parmské, dcery Ranuccia I. Farnese.

Život 
Marie se narodila 8. prosince 1644 v Modeně vévodovi Františkovi I. a jeho manželce Marii Kateřině Farnese.

K utužení vztahů mezi rody Este a Farnese se její starší sestra Isabela v roce 1664 provdala za Ranuccia II. Farnese, syna vévody Odoarda Farnese a Markéty Medicejské. V roce 1666 Isabela zemřela při porodu a tak se Ranucciovou novou manželkou stala sama Marie.

Sňatek v zastoupení byl uzavřen v říjnu 1667. Manželé se setkali 1. ledna 1668 v Modeně. Z manželství se narodilo sedm dětí a dvě mrtvě narozené. Ze všech potomků se tři dožili dospělosti.

Marie zemřela 20. srpna 1684 v Parmě ve věku 39 let. Manžel ji přežil o deset let. Dva nejmladší synové, František a Antonín, se stali vévody. Antonín byl posledním členem rodu Farnese, poté Parmské vévodství přešlo v roce 1731 na španělské Bourbony.

Marie byla pohřbena 21. srpna 1684 ve svatostánku Santa Maria della Steccata v Parmě.

Potomci 
 Isabela Františka Marie Lucie Farnese (14. prosince 1668 – 9. července 1718), jeptiška
 Viktorie Marie Františka Farnese (24. prosince 1669 – 15. září 1671)
 syn (*/† 1671)
 Viktorie Farnese (*/† 1672)
 Kateřina Farnese (*/† 1672)
 syn (*/† 1674)
 Eleonora Farnese (*/† 1675)
 František Parmský (19. května 1678 – 26. února 1727), vévoda z Parmy a Piacenzy, ⚭ 1696 Dorotea Žofie Falcko-Neuburská (5. července 1670 – 15. září 1748)
 Antonín Parmský (29. listopadu 1679 – 20. ledna 1731), vévoda z Parmy a Piacenzy, ⚭ 1727 Enrichetta d'Este (27. února 1702 – 30. ledna 1777)

Vývod z předků

Tituly a oslovení 
 8. prosince 1644 – 1. října 1668: Její Výsost Marie d'Este, princezna z Modeny
 1. října 1668 – 20. srpna 1684: Její Výsost vévodkyně z Parmy

Reference

Externí odkazy 
 

Parmské vévodkyně
Modenské princezny
Estenští
Narození 8. prosince
Narození v roce 1644
Narození v Modeně
Úmrtí 20. srpna
Úmrtí v roce 1684
Úmrtí v Parmě
Pohřbení ve svatyni sv. Marie ze Steccaty
Ženy